Pseudolorryia är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Kazmierski 1989. Pseudolorryia ingår i familjen Tydeidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kvalster
Pseudolorryia